Флаг сельского поселения «Лопа́тинский сельсовет» Лопатинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее жёлто-оранжевые изображения моста и над ним весов; мост — с голубыми арками».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Лопатинского сельсовета.

Село Лопатино было основано на тракте Кузнецк—Петровск более двухсот лет назад. Село входило в состав Узинского стана, расположенного на берегах реки Узы и созданного в XVII веке в целях охраны южных границ Московского государства при строительстве Сызранско-Пензенской сторожевой черты.

Лопатино быстро стало одним из местных торговых центров — здесь еженедельно устраивались базары, было открыто около дюжины магазинов. Это на флаге отражено весами — традиционным символом торговли.

Символика моста на флаге Лопатино многозначна:

— указывает на памятник архитектуры старинный мост, построенный в 1912 году через Узу, который дал возможность расширить торговлю привлечь купцов не только с Пензы и Кузнецка, но и с Вольска, Петровска Саратовской губернии.

— Мост символизирует не только способ преодоления водной преграды, но и служит связующим звеном развития северных и южных областей, их экономического и социального развития. Мост также символ связи времён, преемственности поколений местных жителей.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Синий цвет — символ водных просторов, благородства, духовности, чести.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и жизненного тепла.

Примечания